Dogana ima više značenja:
 Dogana, Firenze
 Dogana, Grosseto
 Dogana, Salerno
 Dogana, Sondrio